X.500 — серия стандартов ITU-T (1993 г.) для службы распределенного каталога сети. Каталоги X.500 предоставляют централизованную информацию обо всех именованных объектах сети (ресурсах, приложениях и пользователях) (рекомендации MKKTT для каталогов). Изначально стандарт X.500 планировался для использования именований узлов, адресов и почтовых ящиков, предусмотренных стандартом X.400.

Каталоги, как правило, содержат статические и редко изменяемые элементы, так как каталоги изначально оптимизированы для очень быстрого отклика на запросы поиска и чтения данных.

Каталоги полностью структурированы. Каждый элемент данных имеет имя, которое одновременно определяет положение элемента в иерархии каталога. Каждый атрибут элемента, как правило, может иметь несколько значений и это является нормальным поведением, в отличие от обычных баз данных.

Каталоги являются очень специфическими системами хранения данных. Их удобно использовать для иерархически скомпонованных объектов. Каталоги могут быть реплицированы между несколькими серверами для удобного доступа и распределения нагрузки. Текстовая информация очень хорошо подходит для каталогов, так как легко поддается поиску, но данные могут быть представлены и в любой другой форме.

Очень удобно использовать каталоги для управления пользовательскими аккаунтами, машинами, схемами доступа, приложениями и многим другим, поскольку механизмы управления чаще всего только считывают данные из центрального хранилища. В то же время каталоги очень гибко настраиваются для любого уровня контроля доступа, позволяя ограничивать доступ к информации как только угодно.

Каталоги часто используются для хранения информации о пользователях или реальных объектах. Например, приложения могут использовать данные, ассоциированные с человеком, такие, как реальный или сетевой адрес, телефон, e-mail, уровень доступа и т. д. Поскольку во многие приложения интегрированы средства доступа к каталогам, то пользователи значительно эффективнее используют программное обеспечение для совместной работы. Очень удобно использовать каталоги для централизованного управления сетью, поскольку данные о пользователях, парке машин и запускаемых сервисах сосредоточены в одном месте и легко администрируются.

Исходя из вышесказанного, можно привести те области, в которых использование каталогов даст максимальный эффект:
 Упрощенное управление сетью.
 централизованное управление информацией о людях;
 централизованное управление сетевыми объектами и их конфигурацией;
 централизованное управление аккаунтами пользователей;
 уменьшение стоимости поддержки за счет централизации.
 Унифицированный доступ к сетевым ресурсам.
 унифицированный подход к именованию;
 возможность единого входа, для доступа ко всем ресурсам.
 Единое место хранения общей информации.
 контактной информации;
 местоположения сетевых ресурсов;
 можно использовать для хранения любой информации.
 Улучшенное управление данными.
 единое место хранения широко используемых данных;
 единое место управления доступом к данным;
 организация данных в единую логическую структуру.
 Помогает организовать потоковый процесс работы.
 Единый репозиторий и поисковый механизм для приложений и сервисов.

Протокол доступа к каталогу, называемый DAP (), контролирует процесс взаимодействия между системным и пользовательским агентами каталога. Из-за сложности протокола было предложено несколько его модификаций, обеспечивающих более простой и быстрый способ доступа к каталогу. Одной из таких модификаций является протокол LDAP.

Стандарты серии X.500 

Рекомендации ITU-T